Хакобо има више значења:

 Хакобо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Хакобо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику